Мишталь — польская фамилия.

 Мишталь, Ирэна (1908—2003) — польская писательница и поэтесса русского происхождения, педагог, общественный деятель.
  (1932—2017) — генерал-майор ВС Польши, военнослужащий военной разведки ВС Польши и ВС Польши, доктор гуманитарных наук, руководитель 2-го управления Генерального штаба Войска Польского (1981—1990), командующий Миротворческими силами ООН в Сирии (1991—1994).